La Părva profesionalna futbolna liga 2016-2017 è stata la 93ª edizione della massima serie del campionato bulgaro di calcio. La stagione è iniziata il 29 luglio 2015 e si è conclusa il 4 giugno 2017 con lo spareggio promozione-retrocessione. Il Ludogorec si è confermato campione della Bulgaria per il sesto anno consecutivo.

Stagione

Novità 
Rispetto alla stagione 2015-2016 il numero delle squadre è aumentato da 10 a 14. Dalla A PFG 2015-2016 non ci sono state retrocessioni in B PFG, salvo l'esclusione del  avvenuta a stagione i corso. Dalla B PFG 2015-2016 sono stati promossi il , il  e la . Il , vincitore del proprio girone di V AFG, acquisisce la struttura legale del Liteks Loveč, nella quale trasferisce l’azienda sportiva del CSKA, abbandonando al fallimento la propria vecchia società. La Federcalcio bulgara riconosce l’operazione ripescando il rinnovato club nel massimo campionato.

Formula 
Il campionato si svolge in due fasi: nella prima le 14 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate. Successivamente le squadre vengono divise in due gruppi in base alla classifica: le prime sei formano un nuovo girone e competono per il titolo e la qualificazione alle competizioni europee; le ultime otto invece lottano per non retrocedere in B PFG. Queste ultime, vengono suddivise a loro volta in due gruppi da quattro squadre. Le prime due di ciascun girone, disputeranno i play-off per la qualificazione all'Europa League; le ultime due di ciascun girone si giocheranno, insieme alla seconda e la terza classificata della B PFG, la permanenza in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesse alla poule scudetto
      Ammesse al girone A dei play-out
      Ammesse al girone B dei play-out

Note:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Poule Scudetto

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bulgaria e ammessa alla UEFA Champions League 2017-2018
      Ammesse alla UEFA Europa League 2017-2018
      Ammessa alla finale per lo spareggio per l'UEFA Europa League 2017-2018

Note:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Play-out

Girone A

Classifica 

Legenda:
      Ammesse ai quarti di finale per lo spareggio per l'UEFA Europa League 2018-2019
      Ammesse alla UEFA Europa League 2017-2018
      Ammesse al primo turno dei play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone B

Classifica 

Legenda:
      Ammesse ai quarti di finale per lo spareggio per l'UEFA Europa League 2017-2018
      Ammesse al primo turno dei play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Qualificazione per l'Europa League

Play-out 

Le vincitrici della prima semifinale e delle due finali rimangono in A PFG.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Campionato bulgaro di calcio